Млет:

 Млет — община жупании Дубровник-Неретва, на юге Хорватии.
 Млет — остров на юге Хорватии.
 Млет — пролив на юге Хорватии.
 Млет — старое название села Земо-Млета в Душетском муниципалитете Грузии.